Бартоломью () — английская фамилия. Известные носители:
 Бартоломью, Дейв (1920—2019) — американский музыкант, композитор и аранжировщик.
Бартоломью, Джасинта (род. 1965) — гренадская легкоатлетка.
 Бартоломью, Кен (1920—2012) — американский конькобежец, серебряный призёр Олимпиады в Санкт-Морице (1948) на дистанции 500 метров.
 Бартоломью, Майлс (1844—?) — американский изобретатель, предприниматель и секретарь суда.
 Бартоломью, Мэтью (род. 1988) — тринидадский футболист.
 Бартоломью, Фредди (1924—1992) — британский ребёнок-актёр, который исполнял детские роли во многих классических голливудских фильмах 1930-х годов.

См. также 
 Варфоломей (значения)